David Del Rio (Miami, 29 de setembro de 1987) é um ator americano mais conhecido por seu papel em The Troop como Felix Garcia e Putzie em Grease: Live!.

Atores dos Estados Unidos